23-й Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2015 года — проходил с 10 февраля по 16 февраля 2015 года в посёлке Обухово Московской области.

Участники 
 ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск)
 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
 Сборная Московской области
 «Родина» (Киров)
 Сборная Иркутской области

Регламент 
Чемпионат проводился в 2 этапа. На I этапе команды играли круговой турнир. На II этапе проводились игры плей-офф к участию в которых допускались команды занявшие 1−4 места.

Таблица розыгрыша

Результаты игр

Матчи по итогам группового раунда

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Положение
 Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2015
 Календарь чемпионата
 «ДЮСШ-Рекорд» уступила российский трон

Примечания 

2015
2015 год в хоккее с мячом
Спортивные соревнования в Обухово
Февраль 2015 года